2 miejscowości w Polsce: 
 Zagajewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Zagajewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny